Мапинг ( англ. mapping):

 Картография – създаването на карти (maps), графични репрезантации
 Уеб мапинг
 Нет мапинг
 Мапинг за космически системи
 Генен мапинг